Villota ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio de Villota (* 1946), spanischer Rennfahrer
 Francisco Villota (1873–1950), spanischer Pelotaspieler
 Juan Vicente Córdoba Villota (* 1951), ecuadorianischer Priester, Bischof von Fontibón
 María de Villota (1980–2013), spanische Rennfahrerin